Personen
Anna Paquin, Nieuw-Zeelands actrice
Jeanne Paquin, Frans modeontwerper
Patricia Paquin, Canadees actrice

Overige
Paquin (modehuis), Frans modehuis